Воробьи́:

 Воробьи — семейство небольших оседлых, реже кочевых, птиц из отряда воробьинообразных.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Воробьи — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Воробьи — деревня в Ветринском сельсовете Полоцкого района Витебской области.
 Воробьи — деревня в Фариновском сельсовете Полоцкого района Витебской области.
 Воробьи — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Воробьи — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Воробьи — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Воробьи — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Воробьи — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.
 Воробьи — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Воробьи — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Воробьи — деревня в Уржумском районе Кировской области.
 Воробьи — деревня в Петуховском районе Курганской области.
 Воробьи — деревня в Оршанском районе Марий Эл.
 Воробьи — деревня в Колыванском районе Новосибирской области.
 Воробьи — деревня в Усть-Таркском районе Новосибирской области.
 Воробьи — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Воробьи — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Воробьи — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Воробьи — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Воробьи — упразднённая в 1976 году деревня, находившаяся в Невьянском районе Свердловской области.
 Воробьи — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Воробьи — посёлок в Демидовском районе Смоленской области.
 Воробьи — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Воробьи — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Воробьи — деревня в Торопецком районе Тверской области.

См. также 
 Воробьи — орнитологический парк в Калужской области.